Ногови́цын — русская фамилия. Возникла, вероятно, от прозвища Ноговица из древнерусского ногавица (того же образования, что рукавица), то есть вид обуви или одежды, прикрывающей ноги.

 Ноговицын, Анатолий Алексеевич (1952—2019) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Ноговицын, Олег Михайлович (1955—2019) — российский философ и педагог.
 Ноговицына, Матрёна Степановна (род. 1991) — российская спортсменка, шашистка.

См. также 
 Наговицын

Примечания